Николай Боровский:
 Боровский, Николай Иванович — российский художник, народный художник Чеченской Республики.
 Боровский, Николай Степанович (1930—1988) — советский живописец.